Max Sandro Barbosa de Oliveira, mais conhecido como Max Sandro (Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1972), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. 

Passou por clubes do Brasil como o , Portuguesa Desportos, Coritiba, Náutico, Santo André, Juventus, Juventude, Ituano, Rio Branco de Americana, Guarani, Consadole Sa Poro (Japão). Como treinador passou por Audax Sub-20, Seleção Paulista Sub-20, Palmas FR, Grêmio Osasco e hoje atua como técnico das categorias de base da .

Títulos
Pão de Açúcar
Campeão Paulista da Série B - 2008

Ligações externas

Sambafoot

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do União São João Esporte Clube
Futebolistas do Rio Branco Esporte Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas do Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Esporte Clube Santo André
Futebolistas do Clube Atlético Juventus
Futebolistas do Audax São Paulo Esporte Clube
Futebolistas do Guarani Futebol Clube